Кевін Даллмен (,   26 лютого 1981, Ніагара-Фоллс) — казахський хокеїст канадського походження, захисник клубу КХЛ «Барис». Гравець збірної команди Казахстану.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1998 року.

Захищав кольори професійних команд «Бостон Брюїнс», «Сент-Луїс Блюз», «Лос-Анджелес Кінгс» та СКА (Санкт-Петербург). Наразі ж грає за клуб КХЛ «Барис».

Наразі провів 154 матчі в НХЛ.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Досягнення 
 Кращий захисник КХЛ 2008–2009

 Перша команда зірок КХЛ 2008—2009 та 2011–2012

 Матч усіх зірок КХЛ 2009, 2010, 2011 та 2012

Посилання 
 
 

Казахські хокеїсти
Гравці збірної Казахстану з хокею
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти СКА (Санкт-Петербург)
Хокеїсти «Бариса»
Хокеїсти АХЛ
Уродженці Ніагара-Фоллс (Онтаріо)